Clodoswinthe, princesse franque mérovingienne, fille du roi Clotaire  ;
 Clodoswinthe, princesse franque mérovingienne, fille du roi Sigebert .